Mas Serra, veïnat al municipi de Celrà
 Mas Serra (Avinyonet de Puigventós)
 Mas Serra (Talamanca), edifici al municipi de Talamanca (el Bages) 
 Mas Serra (Riudellots de la Selva), masia a la comarca de la Selva